David Dodge (1943 - ) est un économiste canadien, actuel gouverneur de la Banque du Canada.
 David Dodge (1910-1974) est un écrivain américain, auteur de La Main au collet.